Лаберинто има више значења:

 Лаберинто, Ла Бодега (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лаберинто (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику